Llista d'asteroides del 200001 al 201000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|200001-200100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|200101-200200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|200201-200300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|200301-200400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|200401-200500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|200501-200600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|200601-200700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|200701-200800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|200801-200900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|200901-201000 [ modifica]

|-
|}